В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Компаса вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 

 Списки звёзд по созвездиям

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Компас (созвездие)
Компас